Осно́ва — многозначный термин:

 Основа — продольная система направления параллельных друг другу нитей в ткани, располагающихся вдоль обеих кромок ткани.
 Основа — в живописи материал, на который наносится красочный слой.
 «Основа» — в каббале одна из 10 сефирот.

В языке 
 Основа слова — в морфологии неизменяемая часть слова, которая выражает его лексическое значение.
 Грамматическая основа — в синтаксисе основная часть предложения, состоящая из его главных членов: подлежащего и сказуемого, или одного из них.
 Основа (в словообразовании) — одна из двух составляющих структуры мотивированного (производного) слова наряду со словообразовательным формантом.

Топонимы 
 Новая Основа — исторический район Харькова.
 Старая Основа — исторический район Харькова.
 Основа (село) — бывшее село, центр Основянской волости.
 Основа — узловая железнодорожная станция в Харькове.
 Основа — аэропорт в Харькове.

Прочее 
 «Основа» — украинофильский журнал, издававшийся в 1861—1862 годах
 «Основа» — украинская политическая партия.